Секст Аврелий Проперций (50 до н. э. — ок. 16 до н. э.) — римский элегический поэт.
 Секст Аврелий Виктор (IV век) — римский историк и политический деятель.